Molnár Csilla (1969–1986) szépségkirálynő, modell
 Molnár Csilla (1970) újságíró
 Molnár Csilla (1989) meteorológus